Hay varios modelos de automóvil de Alfa Romeo que han recibido la denominación Giulia:

 El Alfa Romeo Giulia, sedán fabricado entre 1962 y 1977.
 Alfa Romeo Giulia GT Veloce, cupé fabricado entre 1967 y 1976.
 El Alfa Romeo Giulia TZ, berlinetta de competición fabricada entre 1963 y 1965.
 El Alfa Romeo Giulia, berlina en producción desde 2015.